Бакльеу:

 Бакльеу — город во Вьетнаме.
 Бакльеу — провинция во Вьетнаме.